Aktywacja, aktywowanie – nadanie czemuś gotowości do działania. Pojęcie słownikowe mające konkretne odniesienia w wielu dziedzinach.

Fizyka 
 aktywacja jądra
 aktywacja neutronowa

Chemia 
 aktywacja – pojęcie z dziedziny kinetyki reakcji
 aktywacja powierzchni
 aktywacja folii z tworzyw sztucznych

Biochemia 
 aktywacja aminokwasu

Biologia 
 aktywacja jaja

Informatyka 
 aktywacja systemu

Inne 
Odblokowanie urządzeń i przedmiotów, np. telefonu komórkowego, karty kredytowej.

da:Aktivering
en:Activation
fr:Activation